, une communauté non incorporée du comté de Glenn en Californie.
 , une ville non incorporée du comté de Clark au Nevada.